Heller steht für:

 Heller (Münze), ein Zahlungsmittel
 Heller (Tschechoslowakei), Zahlungsmittel in der Tschechoslowakei und ihren Nachfolgestaaten
 Salzwiese (regionale Bezeichnung)

 Heller (Familienname) – dort auch zu den Personen des Namens
 Heller (Sieg), ein Nebenfluss der Sieg
 Heller (Dresden), ein Gebiet in Dresden 
 Heller (Band), eine serbische Thrash-Metal-Band

sowie:
 Gebrüder Heller, ein Werkzeugmaschinenhersteller aus Schmalkalden
 Heller Holding, ein Werkzeugmaschinenhersteller aus Nürtingen
 Gebr. Heller, eine Maschinenfabrik in Nürtingen
 Heller (Motorrad), eine ehemalige Nürnberger Motorradfabrik
 Gustav & Wilhelm Heller, eine ehemalige Wiener Süßwarenfabrik
 Heller (Modellbau), ein französischer Hersteller von Plastikbausätzen
 ITW Heller, ein Werkzeughersteller aus Dinklage
 eine Rauchbier-Brauerei in Bamberg, siehe Schlenkerla